Сезоне 2013/2014 — второй сезон БК «Красный Октябрь» из Волгограда в истории и первый в Единой лиге ВТБ.

Итоги прошедшего сезона 
В год дебюта в Суперлиге команда заняла 11-е место в регулярном чемпионате. В плей-офф волгоградцы вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв «Атаману» 0:2. В утешительных играх за 9-15 места заняли 14 место.
По окончании сезона лучшими в составе были признаны следующие баскетболисты:
 «больше всех очков» — Фёдор Лихолитов: 342 очков (16,3 в среднем за игру, 2 результат в лиге);
 «лучший по атакующим передачам» — Виталий Бойко: 132 (4,4 в среднем за игру, 7 результат в лиге);
 «лучший по подборам» — Фёдор Лихолитов: 231 (11,0 в среднем за игру, лидер лиги).
Также Фёдор Лихолитов попал в символическую сборную турнира.

Состав

Подготовка к сезону 
По итогам Суперлиги прошлого сезона в Лигу ВТБ должен был выйти БК «Урал» — победитель плей-офф, но тот по экономическим причинам не смог выйти на уровень выше. Среди клубов Суперлиги «Красный Октябрь» имел наиболее уравновешенный экономический запас.
 
По жеребьёвке попал в группу В.

Матчи

Единая лига ВТБ

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Турнирная таблица

Плей-офф

1/8 финала

Кубок России

1/16 финала

1/8 финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

БК «Красный Октябрь»
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе